Чжэньань (Ляонин) — городской уезд городского округа Даньдун провинции Ляонин (КНР)
 Чжэньань (Шэньси) — уезд городского округа Шанло провинции Шэньси (КНР)